La vallée de la Nizonne est le nom de deux zones naturelles distinctes du Sud-Ouest de la France, en région Nouvelle-Aquitaine, correspondant à une rivière : la Lizonne, appelée Nizonne dans sa partie amont, ainsi qu'à quelques-uns de ses affluents.
 Vallée de la Nizonne, site du réseau Natura 2000 des départements de la Charente et de la Dordogne.
 Vallée de la Nizonne, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du département de la Dordogne.